Colombiers, település Franciaországban, Charente-Maritime megyében
Colombiers, település Franciaországban, Cher megyében
Colombiers, település Franciaországban, Hérault megyében
Colombiers, település Franciaországban, Orne megyében
Colombiers, település Franciaországban, Vienne megyében
Colombiers-du-Plessis, település Franciaországban, Mayenne megyében
Colombiers-sur-Seulles, település Franciaországban, Calvados megyében